Stefan Karadża – bułgarski bohater narodowy
 Stefan Karadża – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Stefan Karadża – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Stefan Karadża – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna
 Stefan Karadża – dzielnica w Sofii